Cottageville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cottageville (Kentucky)
 Cottageville (New Jersey)
 Cottageville (Pennsylvania)
 Cottageville (South Carolina)
 Cottageville (West Virginia)